Altägyptische Beamten- und Funktionstitel tauchen zum ersten Mal in der 1. Dynastie, kurz nach der Einführung der Schrift auf und sind bis in die römische Zeit gut belegt. Ein sehr großer Teil der Ägypter wird auf Denkmälern mit einem Titel identifiziert, was deren einstige Bedeutung unterstreicht. Die Bezeichnung Beamten- oder Amtstitel bezieht sich auf ein bereits in der Verwaltung eingeführtes Amt. Ein Funktionstitel definiert dagegen die Art der Tätigkeit einer Person.

Liste 
Die folgende Liste nennt in alphabetischer Reihenfolge einige der wichtigsten Titel des alten Ägypten. Insgesamt gab es mehrere Tausende von ihnen, ein Großteil ist jedoch nur einmal belegt, nur ein verhältnismäßig kleiner Teil mehrmals. Diese Titel sind eine wichtige Quelle zur Verwaltung im Alten Ägypten und Struktur der Gesellschaft.

Literatur 
 Wolfgang Helck: Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs (= Probleme der Ägyptologie. Band 3). Brill, Leiden 1958.
 Dilwyn Jones: An index of Ancient Egyptian titles, epithets and phrases of the Old kingdom/ 2 (= BAR / International series. Band 866). Archaeopress, Oxford UK 2000, ISBN 978-1-84171-071-6 (Verzeichnis von Titeln des Alten Reiches).
 Stephen Quirke: Titles and bureaux of Egypt 1850–1700 BC. Golden House Publications, London 2004, ISBN 0-9547218-0-2.
 Alejandro Jiménez Serrano: Royal Festivals in the Late Predynastic Period and the First Dynasty (= British Archaeological Reports British Series. Band 1076). Archaeopress, Oxford UK 2002, ISBN 1-84171-455-0.
 William A. Ward: Index of Egyptian administrative and religious titles of the Middle Kingdom: with a glossary of words and phrases used. American University of Beirut, Beirut 1982, ISBN 978-0-8156-6065-1 (Liste von Titeln des Mittleren Reiches).

Einzelnachweise 

Altägyptischer Titel
Beamten und Funktionstitel
Liste (Titel)